Ла Меса де Гвадалупе има више значења:

 Ла Меса де Гвадалупе, Ел Паперо (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Меса де Гвадалупе (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику